Идзиковский — польская фамилия. Известные носители:
 Идзиковский, Владислав Леонович (1864-1944) — русский и польский издатель.
 Идзиковский, Леон Викентьевич (1827-1885) — русский издатель польского происхождения.